Джордж Ривз (), имя при рождении — Джордж Кифер Брюэр (; 5 января 1914, Вулсток, США — 16 июня 1959, Беверли-Хиллз, США) — американский актёр, один из первых исполнителей роли Супермена.

Биография 
Джордж Ривз родился в Вулстоке, в штате Айова, у Дона Брюэра и Хелен Лешер. Вырос в Пасадене. После рождения Джорджа (он родился через пять месяцев после того, как его родители заключили брак) Дон и Хелен развелись, после чего Джордж и его мать переехали в Гейлсберг в Иллинойс, а оттуда через какое-то время переехали в Калифорнию, где Хелен вышла второй раз замуж за Фрэнка Бесолло. Дон в 1925 году женился на некой Хелен Шульц и, по слухам, в жизни сына с того момента больше никогда не появлялся. В 1927 году Фрэнк усыновил Джорджа, дав ему свою фамилию. Через 15 лет его мать и отчим развелись. Джордж в тот момент был у родственников и когда вернулся, то Хелен сказала ему, что Фрэнк покончил с собой. Согласно его биографу Джиму Биверу, Джордж в течение нескольких лет не знал о том, что Фрэнк на самом деле жив. Окончив колледж, он занимался боксом на любительском уровне.

Начал актёрскую карьеру в 1939 году, сыграв эпизодические роли в нескольких фильмах, в том числе в «Унесённых ветром». В 1940 году женился на Элланоре Нидлз, начинающей актрисе, дочери богатых родителей, пожелавшей жить самостоятельно, брак с которой продолжался девять лет. Во время Второй мировой войны служил в армии. В 1951 году у него завязались романтические отношения с Тони Менникс, женой голливудского продюсера Эдди Менникса. Наибольшую известность принёс Ривзу телесериал «Приключения Супермена» (1951—1958).

Ривз погиб в 1959 году. По официальной версии, он покончил с собой, застрелившись из пистолета Luger; среди других версий назывались несчастный случай или убийство. Загадочным обстоятельствам его гибели посвящён фильм «Смерть Супермена» (2006), где Бен Аффлек сыграл Ривза, а Эдриан Броуди исполнил роль частного детектива, который ведет расследование в связи с его смертью.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Супермен
Застрелившиеся в США